Strange But True steht für:

 Strange But True?, britische Fernsehserie
 Strange But True (Film), Noir-Thriller von Rowan Athale aus dem Jahr 2019
 Strange But True (Lied), Song von Prince